Piorun, inaczej „błyskawica”, zjawisko meteorologiczne
 Pistolet maszynowy Błyskawica – polski pistolet maszynowy
 Pociąg pancerny Błyskawica – polski pociąg pancerny
 Błyskawica (radiostacja) – radiostacja powstańcza
 ORP „Błyskawica” – polski okręt - niszczyciel
 Błyskawica – powieść Jamesa Olivera Curwooda